Roger Federer era il detentore del titolo e ha battuto in finale Fernando González 7-6(2) 6-4 6-4 in un torneo dove non ha perso neanche un set.

Teste di serie

 Roger Federer (campione)
 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Ivan Ljubičić (primo turno)
 James Blake (ottavi di finale)
 Andy Roddick (semifinalista)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 David Nalbandian (ottavi di finale)
 Mario Ančić (ottavi di finale)
 Fernando González (finalista)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Tommy Haas (semifinalista)
 Tomáš Berdych (ottavi di finale)
 Novak Đoković (ottavi di finale)
 Andy Murray (ottavi di finale)
 David Ferrer (ottavi di finale)

 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Richard Gasquet (ottavi di finale)
 Lleyton Hewitt (terzo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Dmitrij Tursunov (terzo turno)
 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Robin Söderling (primo turno)
 Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
 Michail Južnyj (terzo turno)
 Marat Safin (terzo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Sébastien Grosjean (terzo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Agustín Calleri (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2007
ATP Tour 2007